Американский штат Висконсин состоит из 72 округов<ref>Округа Висконсина  на сайте uscounties.org</ref>. По данным на 2011 год население штата составляло 5 711 767 человек, то есть в одном округе в среднем проживало 79 330 человек. Площадь штата составляет 169 639 км², то есть средняя площадь округа составляет 2356,1 км², а средняя плотность населения — 33,7 человека на квадратный километр.
Столица штата, Мадисон, располагается в округе Дейн, крупнейший город штата, Милуоки, находится в одноимённом округе.

 История 
Висконсин официально вошёл в состав США в 1848 году и состоял тогда из 28 округов. Округа штата с населением более полумиллиона человек обязаны иметь , прочие — или его, или окружного администратора (county administrator). По состоянию на 2009 год 11 округов Висконсина имеют County executive.

Самые старые округа — Браун и Крофорд, образованные в 1818 году, самый молодой — Меномини, образованный в 1961 году.

Самый густонаселённый округ — Милуоки с населением  человек, самый малочисленный — Меномини с населением 4348 жителей.

Самый крупный округ — Маратон, его площадь составляет 4002 км², самые маленькие — Пепин и Озоки, чья площадь составляет по 601 км².

 Список округов 

 Примечания 

 Ссылки 
 Округа Висконсина на сайте countystate.info
 Население Висконсина по округам на сайте quickfacts.census.gov
 Кликабельная карта Висконсина на сайте quickfacts.census.gov

 
Висконсин
Округа